Impallinatura, difetto di sviluppo dell'uva
Impallinatura, malattia delle drupacee